Ситная — топоним:
 Ситная — деревня
 Ситная — река